Pidhirzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine:

 Pidhirzi (Obuchiw) in der Oblast Kiew im Rajon Obuchiw
 Pidhirzi (Solotschiw) in der Oblast Lwiw im Rajon Solotschiw
 Pidhirzi (Stryj, Nowyj Rosdil) in der Oblast Lwiw im Rajon Stryj, Stadtgemeinde Nowyj Rosdil
 Pidhirzi (Stryj) in der Oblast Lwiw im Rajon Stryj, Stadtgemeinde Stryj
 Pidhirzi (Riwne) in der Oblast Riwne im Rajon Riwne